Digby kan syfta på följande:

 Digby, Lincolnshire, en ort i England, Storbritannien
 Digby, Nova Scotia, en ort i Kanada